Allport puede referirse a:

  Allport, pueblo de Lonoke, Arkansas;
  Allport, lugar designado por el Censo de Clearfield, Pensilvania;
  Floyd Allport, psicólogo estadounidense.